Водя́нка () — медицинский термин, в общем случае означающий скопление транссудата в какой-либо из полостей тела.

Это слово также входит в состав ряда более узких терминов:

 Водянка беременных — одна из форм позднего токсикоза.
 Водянка брюшная (водянка живота) — асцит.
 Водянка врождённая — устаревшее название отечной формы гемолитической болезни новорождённых.
 Водянка глаза — гидрофтальм.
 Водянка головного мозга — гидроцефалия.
 Водянка грудная — гидроторакс.
 Водянка оболочек яичка (водянка яичка) — гидроцеле.
 Водянка перикарда (водянка сердца) — гидроперикард.
 Водянка почки — гидронефроз.
 Водянка семенного канатика — врожденная киста семенного канатика, фуниколоцеле (скопление жидкости между листками семенного канатика при преждевременном закрытии сообщения между влагалищным отростком брюшины и собственно брюшной полостью).
 Водянка сустава — гидрартроз.
 Водянка яичника — кистома яичника серозная.
 Водянка ложная — скопление жидкости в полостях выводных протоков, в частности — водянка почки, водянка маточной трубы, водянка жёлчного пузыря.
 Водянка маточной трубы — гидросальпинкс.
 Водянка жёлчного пузыря — осложнение острого холецистита, один из видов ложной водянки.
 Водянка слёзного мешка.

Топоним 
 Водянка — река в России, протекает в Волгоградской области.
 Водянка (Деревлёвский ручей) — левый приток Чертановки, находится на юге и юго-западе Москвы.

Примечания 

Патологические процессы